Recently (« récemment » en anglais) peut désigner :
 Recently, un album de Joan Baez ;
 Recently, un EP du Dave Matthews Band.